Alfredo Bruniera – arcivescovo cattolico italiano
 Andrea Bruniera – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Vincenzo Bruniera – criminale e assassino italiano